Буддийские праздники связаны в первую очередь с событиями жизни Гаутамы Будды и в значительной степени едины для всех буддийских традиций. Из-за разницы в традиционных календарях у разных народов они могут приходиться на разные даты.

Для разных школ и традиций буддизма характерны также свои собственные праздники. Для традиций Махаяны — это праздники, связанные с событиями из жизни вероучителей соответствующей традиции. Для традиций Тхеравады это более подробное рассмотрение событий из жизни Будды (путешествие на небо для свидания с матерью, демонстрация чудес и т. д.).

Для установления дат празднования буддийских праздников используются, как правило, традиционные буддийские календари соответствующих буддийских традиций (в Сингапуре — китайский, в Бурятии и Калмыкии — тибетский и т. п.). Иногда используются два календаря: традиционный и григорианский (сообщество тибетских беженцев в Индии). В Японии для буддийских праздников, как правило, используется только григорианский календарь.

Примечания